Трýфанов — русская фамилия (женская форма — ), происходит от крестильного имени ТрЍфон (). Также топоним.

Фамилия 
 Труфанов, Василий Михайлович (1953—2008) — советский и российский писатель, художник, переводчик, энтомолог-любитель.
 Труфанов, Виктор Трофимович (род. 1952) — заместитель руководителя Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
 Труфанов, Владимир Ильич (род. 1948) — советский и российский тренер по боксу.
 Труфанов, Вячеслав Михайлович (род. 1970) — российский гитарист, певец и композитор.
 Труфанов, Геннадий Евгеньевич (род. 1961) — советский и российский рентгенолог, радиолог. Доктор медицинских наук, профессор. Главный рентгенолог Министерства обороны Российской Федерации (2003), главный специалист комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга (2004), нештатный Главный рентгенолог Федерального центра сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова (2010), руководить секции рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии Санкт-Петербургского радиологического общества (2003).
 Труфанов, Григорий Константинович (род. 1997) — российский футболист.
 Труфанов, Игорь Петрович — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России».
 Труфанов, Кузьма Григорьевич (1901—1958) — советский военачальник, генерал-майор, Командор Ордена Британской Империи.
 
 Труфанов, Николай Иванович (1900—1982) — полководец Великой Отечественной войны.
 Труфанов, Пётр Терентьевич (1909—1980) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Труфанов, Сергей Михайлович, известен также как Илиодор (1880—1952) — иеромонах-расстрига, русский духовный и политический деятель.
 Труфанов, Фёдор Михайлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Труфанов, Юрий Николаевич (1925—2003) — советский и российский конструктор самолётной и ракетной техники. Заслуженный конструктор РФ.

Топоним 
 Труфанов — бывший хутор в Острогожском районе Воронежской области.

Примечания

См. также 
 Труфаново
 Труфановка